Hornthal ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Horsetzky von Hornthal (1865–1943), österreichisch-ungarischer General der Infanterie im Ersten Weltkrieg 
 Franz Ludwig von Hornthal (1760–1833), Bürgermeister und Ehrenbürger von Bamberg, Vater von Johann Peter
 Johann Peter von Hornthal (1794–1864), deutscher Dichter, Jurist und Politiker, Sohn von Franz Ludwig
 Melanie Horsetzky von Hornthal (1852–1931), österreichische Bildhauerin